PCE steht für:
 Perchlorethen, Trivialname der Verbindung Tetrachlorethen
 Path Computation Element, Knoten zur Pfadberechnung in einem MPLS-Netzwerk
 PC Engine, 8-Bit-Spielekonsole der Firma NEC
 Process Control Engineering, Kürzel für Mess- und Regelstellen von Fließschemen
 Power Conversion Equipment, z. B. Wechselrichter in Photovoltaikanlagen
 PCE-Klasse (Patrol Craft Escort), eine Schiffsklasse der US Navy
 Polycarboxylatether, Fließmittel für Betone
 Pseudocholinesterase
 Photo-Conversion Efficiency, Anteil der Lichtenergie, der in chemische Energie umgewandelt wird
 Partido Comunista de España, Kommunistische Partei Spaniens
 Partido Comunista del Ecuador, Kommunistische Partei Ecuadors
 Partido Conservador Ecuatoriano, ecuadorianische Konservative Partei
 Pace Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

pce steht für:
 Ruching Palaung (ISO-639-3-Code), Varietät von Palaung (Sprache), Palaung-Wa-Sprache der Palaung in Myanmar, Yunnan (VR China), Thailand

Abkürzung